Трібосфеніди (Tribosphenida) — клада ссавців, до якої належать мезозойські роди Aegialodon, Eomaia, Hypomylos, Necrolestes? та всі сучасні звірі (Theria): тобто включає останнього загального предка сумчастих і плацентарних. Група включає ссавців, що мають трібосфенічні зуби, здатні як розрізати, так і розтирати їжу, причому тертьова поверхня зубів розташовується за ріжучою.

Його поточне визначення є більш-менш синонімом Бореосфенідами.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Rowe (1988) та McKenna and Bell (1997):

Boreosphenida 
Бореосфеніди (від boreas, «північний вітер» і sphen, «клин») були ранніми ссавцями, які походили з Північної півкулі і мали трибосфенічні моляри (щічні зуби з трьома зубами). У Boreosphenida кут нижньої щелепи розташований позаду, а примітивна постдентальна западина (отвір у нижній щелепі) відсутня (на відміну від Kuehneotheriidae, Eupantotheria та Australosphenida). Вони мають спільні трибосфенічні моляри з австралосфенідами, але відрізняються від них тим, що мають цингулідні куспули, але не мають суцільного мезіального цингуліда. У Boreosphenida також відсутній трикутний тригонід на останньому премолярі, знайдений у ссавців ранньої крейди. Вони відрізняються від Shuotherium (однопрохідного родича) тим, що талоніди розташовані позаду тригонідів (як у сучасних трибосфенових ссавців) у нижніх корінних зубах, але верхні моляри подібні до корінних зубів Shuotherium.

Найдавніші бореосфенідани походять з берріасу (~145-140 млн років тому). Вони були обмежені Північною півкулею протягом ранньої крейди, але поширилися до Південної Америки та Індії в кінці крейди.

Примітки 

Ссавці